Новиков Сергій Валентинович — білоруський біатлоніст
 Новіков Сергій Дмитрович (нар. 1973) — російський актор
 Новіков Сергій Петрович (графік) — український художник
 Новіков Сергій Петрович (дзюдоїст) — український дзюдоїст
 Новіков Сергій Петрович (математик)